__БЕЗКН__

ГП2 Азија се састоји од пет трка и одржава се у четири земље између 25 јануара и 12 априла. Организује се десет трка, баш као у матичном првенству, две трке по викенду, од којих је недељна смањеног броја кругова и зарад боље забаве и више претицања, 6 првопласираних из суботње трке, на стартнохј позицији је у обрнутом распореду. Серија почиње и завршава на аутодрому Дубаи у Арапским Емиратима, и пролази Индонезијом, Малезијом и кроз Бехраин. У наставку, већ 27 априла почиње GP2 Series тркама у Барселони и окончавши у Монци 14 септембра, након извезених 11 великих награда и укупно 21 трке (у Монте Карлу се не вози кратка, недељна трка).

Екипе и пилоти 
Азија и ”класична” ГП2 серија се разликују. Не учествују све екипе у обе верзије а ни сви пилоти. Разликују се и аутомобили па како ту не завршавају разлике, све се прати одвојено.

GP2 и Asia Series 
Табела 1, Екипе и пилоти који се појављују у оба такмичења ГП2 Серија и ГП2 Азија Серија

 * = Пилот/и замена/е у једној или више Великих Награда.
 * * = Пилот/и замена/е у остатку сезоне 2008.

Календар 
Обзиром да постоје два такмичења у оквиру ГП2 Серије, приказани су на засебним табелама како календар, тако и осварени такмичарски резултати.

GP2 Asia Series 

Табела 2 Рапосред GP2 Asia Series 2008 трка је следећи:

GP2 Series 
Табела 3 Рапоред GP2 Series 2008 трка је следећи:

Резултати 
Нема сабирања бодова из ове две верзије ГП2 такмичења, па је стога све приказано у засебним табелама.

Шампионат пилота GP2 Asia 

Табела 4 Пласман пилота у сезони 2008 ГП2 Азија Серије је следећи:

 Пажња: Постигнута најбоља квалификација пилота и два додатна бода се означава подебљаним текстом. Звездица (*) означава пилота с бодом за најбржи круг.

Шампионат пилота GP2 Series 
Табела 5 Пласман пилота у GP2 Series 2008 (такмичење почиње крајем априла):

 Пажња: Постигнута најбоља квалификација пилота и два додатна бода се означава подебљаним текстом. Звездица (*) означава пилота с бодом за најбржи круг.

Шампионат конструктора GP2 Asia Series 

Tabela 6 Пласман конструктора GP2 Asia Series

Шампионат конструктора GP2 Series 

Tabela 7 Пласман конструктора GP2 Series:

Правилник 
Све екипе имају идентичне елементе, што доводи у први план квалитете самих возача.

Бодовање великих награда 
 Бодови дуге трке (прва трка) (дуг): 1.=10, 2.=8, 3.=6, 4.=5, 5.=4, 6.=3, 7.=2, 8.=1.
 Бодови кратке трке (друга трка) (кра): 1º=6, 2º=5, 3º=4, 4º=3, 5º=2, 6º=1.
 Најбоље пласираних 6 се распоређују на старту по обрнутом реду, зарад боље забаве у краћој, недељној трци.
 2 бода додатна за најбољи пласман у квалификацијама pole position за дугу трку (прва трка) (дуг).
 1 бод додатни за постигнут најбржи круг на трци.

Опис једноседа ГП2 Серије 2008

Шасија 

Возило у Азија Серији 2008 је дизајн фирме Далара Аутмобили. Једносед за 2007 развија једно двоповршинско крило, напуштајући троповршинско које се користило 2005 на трци у Монаку. Ојачани су како предње, тако и задње огибљење. За сезону 2008 у самој ГП2, користиће се Ренова шасија, Формуле 1 из 2005. године.

Мотор 

Рено Спорт је искључиви достављач погонског построја у ГП2 Серији од њених почетака 2005 до ове сезоне 2008. У питању је V8 мотор од 4 литре који унтурашњим побољшањима, графицима рада те софтверски, поправља искоришћеност и саму потрошњу горива.

Кутија мењача 

Кутију мењача је за 2007 развио GearTek, применивши буренце са 8 позиција, с кочницама и софтверским побољшањима уз нов систем ручица које су попречно дизајниране, што олакшава промену брзина.

Гуме 

Гуме доставља Бриџстон, и као у претходним 2006 и 07, ове године ће се возити на ”слик” гумама - без шаре. Биће без канала које су виђени на гумама из 2005. Бриџстон ће испоручивати меке, средње и тврде смеше гума, што остаје њихов избор, пред сваку од ГП2 трка. Гуме за кишу остају као из претходних сезона.

Остали делови 

Brembo доставља нове тенологије из домена кочница, које су јединствене за ГП2.

Возило показује побољшања по питању унутрашњег хлађења, ноби је и хладњак за воду, водови хладњака, топлотни измењивачи за воду/уље, нова су и црева за воду и уље, као и носачи топлотних измењивача за воду и уље.

Спољашње везе 
 Web oficial de GP2 Series

Аутомобилизам